Cornelis Bavelaar (1747-1830), een beeldhouwer die kleine kunstwerkjes maakte
 Cornelis Bavelaar (1777-1831), een Nederlandse timmermansknecht en kunstwerker, zoon van beeldhouwer Cornelis Bavelaar